Тамуин () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси. Население — 14 959 человек.

На территории муниципалитета находится одноименная группа археологических памятников цивилизации уастеков.

Ссылки 

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси